Naselja u BiH:
 Zaglavica (Drvar, BiH), naselje u općini Drvar
 Zaglavica (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč